Edward Gossett – wrestler e attore statunitense
 Louis Gossett Jr. – attore statunitense
 Philip Gossett – musicologo, storico e saggista statunitense
 Robert Gossett – attore statunitense